Vendeuvre ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Vendeuvre (Calvados), Gemeinde im Département Calvados
 Vendeuvre-sur-Barse, Gemeinde im Département Aube
 Vendeuvre-du-Poitou, Gemeinde im Département Vienne
 Kanton Vendeuvre-sur-Barse, Kanton im Département Aube

Sowie

 La Ville-aux-Bois-lès-Vendeuvre, seit 1825 Ortsteil von Amance
 das Schloss Vendeuvre in Vendeuvre (Calvados)

Darüber hinaus ist Vendeuvre eine französische Traktormarke

Siehe auch:
 Vandœuvre
 Vandœuvres